Владимир Михайлович Плоских () — советский и киргизский учёный, историк, археолог, педагог, писатель, доктор исторических наук, профессор, академик и вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики (1993), заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, заведующий кафедрой истории и культурологии Киргизско-Российского Славянского университета, действительный член Национальной академии наук Кыргызстана (1997), действительный член Российской Академии педагогических и социальных наук.

Биография 
Обучался в Киргизском Государственном университете (теперь Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына). После окончания университета в 1960 году, работал в Аламудунском районе Киргизии школьным учителем истории и литературы, затем старшим лаборантом Института истории Академии наук Киргизской ССР. После окончания аспирантуры был зачислен младшим научным сотрудником сектора археологии и этнографии Института истории Академии наук Киргизской ССР. За 47 лет прошёл путь от младшего научного сотрудника до вице-президента Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Научная деятельность 
Им внесен вклад в развитие исторической науки республики. В последние годы под его руководством проводятся подводные археологические исследования на Иссык-Куле.
Основные научные проблемы, которыми более 45 лет занимался В. М. Плоских, можно классифицировать по следующим направлениям:
 Патриархально-феодальные отношения киргизов;
 История киргизской письменности;
 Дипломатия киргизско-российских взаимоотношений;
 Международные отношения киргизов;
 Возвращение истории имен репрессированных деятелей государства, науки, культуры;
 Роль личности в истории;
 Иссык-Куль: древнейшие цивилизации;
 Историческая достоверность киргизской государственности;
 История в художественной литературе.

Избранные труды 
Ученым опубликовано более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников и учебных пособий. С творческим коллективом авторов им подготовлены и опубликованы учебники:
 «История Кыргызстана» для средней школы (1995)
 «История кыргызов и Кыргызстана» для вузов (1995—2007) и др.

 Монографий:
 «Манас не признал себя виновным» (1993)
 "Е. Д. Поливанов и «Манас» (1995)

В. М. Плоских — организатор и редактор 4-х сборников документов «Кыргызстан — Россия. История взаимоотношений в XVIII—XX веках» (1998—2007).

Автор и редактор научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века», изданная в 2004 г. на русском и киргизском языках, а также книг:
 «Кыргызы и их предки. Нетрадиционный взгляд на историю» (коллектив, 1 и 2 изд., 1994, 1999)
 «Суверенный Кыргызстан: проблемы традиций и социальной целостности» (коллектив, 1999) и др.
 «Тропою первопроходцев»
 
 « У истоков кыргызской национальной государственности»
  

В. М. Плоских опубликовал ряд художественных романов и научно-популярных очерков. В 1990 г. под псевдонимом Аман Газиев им (вместе с соавторами) издан исторический роман о саках Тянь-Шаня и Александре Македонском «На берегах Яксарта». В 1991 году — документальная повесть «Курманджан-датка — некоронованная царица Алая», в 1995 году — роман «Пулат-хан» и др.

Ряд статей В. М. Плоских был опубликован в Турции, странах Скандинавии, Индии, России, Казахстане, Узбекистане.

Педагогическая и общественная деятельность 
В. М. Плоских является председателем диссертационного Совета по специальности «История» и «Политология» в Кыргызско-Российском Славянском университете, членом Президиума Национальной академии наук Киргизской Республики. Им подготовлено три доктора и двенадцать кандидатов наук.

Академик Плоских В. М. ведет большую общественную работу, являясь членом Конфедерации подводной деятельности России, избран действительным членом Российской Академии педагогических и социальных наук, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ.

Награды и почётные звания 
 орден «Манас» II степени (2022)
 орден «Манас» III степени (2003)
 медаль «Данк»
 дважды лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники (1996, 2002)
 заслуженный деятель науки Кыргызской Республики
 награды Национального комитета общественных наград РФ
 лауреат премии им. Е. Д. Поливанова
 лауреат Бунинской премии
 памятный бюст М. В. Ломоносова (от Нобелевского лауреата Ж. Алфёрова)
 отличник народного образования

Примечания

Литература 
 Воропаева В. А. История — его любовь, его профессия, его судьба. Очерк о В. М. Плоских.

Выпускники Киргизского национального университета
Историки Киргизии
Заслуженные деятели науки Киргизии
Писатели Киргизии
Педагоги Киргизии
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты Бунинской премии
Лауреаты Государственной премии Киргизии